Премия Норберта Винера по прикладной математике () — награда Американского математического общества, присуждаемая совместно с . Учреждена в 1967 году по инициативе кафедры математики Массачусетского технологического института. Лауреат премии избирается из числа членов Американского математического общества и . Размер премии составляет пять тысяч долларов США. Вручается раз в три года.

Награждения 
 1970: Беллман, Ричард
 1975: Лакс, Питер
 1980: Тосио Като и Уизем, Джеральд
 1985: Clifford S. Gardner
 1990: Michael Aizenman и Марсден, Джеррольд
 1995: Герман Флашка и Ciprian Foias
 2000: Alexandre Chorin  и Arthur Winfree
 2004: James A. Sethian
 2007: Craig Tracy и Harold Widom
 2010: Донохо, Дэвид Ли
 2013: Эндрю Мажда
 2016: Константин Дафермос
 2019: Марша Бергер и Немировский, Аркадий Семёнович

Примечания

Ссылки 
 Страница премии на сайте 
 Страница премии на сайте  

Награды Американского математического общества
Награды, появившиеся в 1967 году
Награды по алфавиту